Die DDR-Juniorenoberliga 1983/84 wurde nach sieben Spielzeiten wieder installiert und vom DFV als höchste Spielklasse der Altersklasse (AK) 17/18 auf dem Gebiet der DDR durchgeführt. Den 36. Juniorenmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich der FC Vorwärts Frankfurt/O., die auf Grund des besseren Torverhältnisses gegenüber der SG Dynamo Dresden, nach 1959 und 1975 zum dritten Mal zu Meisterehren kamen.

Absteiger aus der Juniorenoberliga waren analog zur DDR-Oberliga – ungeachtet des sportlich erreichten Ergebnisses – der 1. FC Union Berlin und der Hallescher FC Chemie.


Teilnehmer und Modus 
An der Juniorenoberliga für die Altersklasse (AK) 17/18 nahmen die 14 Mannschaften teil, deren erste Männermannschaft in der betreffenden Saison in der DDR-Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren. Spielberechtigt waren Spieler bis zum 18. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1965). An 26 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Juniorenmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 13 Heim- und 13 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner. Der Abstieg aus der Juniorenoberliga wurde analog zur DDR-Oberliga 1983/84 – ungeachtet des sportlich erreichten Ergebnisses – geregelt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Statistisches 
 307 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 18 in allen Punktspielen dabei.
 654 Tore ( 3,59 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 164 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.
 47 Strafstöße wurden verwandelt. Peter Kunzmann aus Jena traf sechsmal ins Schwarze. sechsmal trafen die Spieler ins eigene Netz.
 Vier Tore mit Hattrick in einem Spiel erzielte Lutz Wienhold (FC Karl-Marx-Stadt) gegen Chemie Leipzig am 23. Spieltag.
 Vier Tore (kein Hattrick dabei) in einem Spiel erzielten Ulf Kirsten (SG Dynamo Dresden) gegen Jena am 16. Spieltag und Steffen Heidrich (FC Karl-Marx-Stadt) gegen Riesa am 21. Spieltag.
 Einen Hattrick erzielte Andreas Hesselbarth (Hallescher FC Chemie) gegen Riesa am 13. Spieltag und Jörg Uwelius (FC Rot-Weiß Erfurt) gegen Union am 17. Spieltag.
 Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel:  Ralf Zimmermann (FC Vorwärts Frankfurt/O.) gegen Aue (3. Spieltag) und gegen Riesa (6. Spieltag), Frank Pfeiffer (1. FC Lokomotive Leipzig) gegen Jena (5. Spieltag), Sven Fischer (1. FC Union Berlin) gegen Riesa (11. Spieltag), Frank Mappes (1. FC Lokomotive Leipzig) gegen Aue (11. Spieltag), Thomas Müller (FC Vorwärts Frankfurt/O.) gegen Aue (16. Spieltag), Ulf Kirsten (SG Dynamo Dresden) gegen Magdeburg (17. Spieltag) sowie Jens Meyer (FC Karl-Marx-Stadt) gegen Aue (18. Spieltag)
 Es gab 78 Heimsiege, 35 Unentschieden und 69 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: FC Vorwärts Frankfurt/O. – BSG Wismaut Aue 9:0 (3. Spieltag)Torreichstes Spiel: FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Lokomotive Leipzig 3:7 (5. Spieltag), BSG Stahl Riesa – 1. FC Magdeburg 5:5 (10. Spieltag) und Hallescher FC Chemie – BSG Stahl Riesa 7:3 (13. Spieltag)
 Acht Feldverweise und 296 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 31 Spieler nach der dritten gelben Karte pausieren mussten.

DDR-Juniorenmeister

Literatur

Einzelnachweise 

1983
Fußballsaison 1983/84